Klotet kan avse:

Klotet (TV-program) – som sändes på Sveriges Television
Vetenskapsradion Klotet – som sänds på Sveriges Radio sedan 2009